Режи́с Гейро́ (; р. 1959, Париж) — французский славист, переводчик. Исследователь русского авангарда, специалист по Ильязду. Профессор славистики в Университете имени Блеза Паскаля в городе Клермон-Ферран.

Биография 
Режис Гейро родился в 1959 году в Париже в семье актёров. Отец Режиса, выбрав в двадцатилетнем возрасте артистическую карьеру, пел в оперетте и, в том числе, служил в театре «Фоли Бержер». В артистической среде отца было много русских первой волны эмиграции, с которыми он дружил. Дочь отца Режиса Гейро от первого брака, которую он воспитывал один, выросла среди русских, окончила Сорбонну как русистка и вышла замуж за русского по фамилии Мануйлов, взяв его фамилию.

Режис Гейро и его старший брат Жоэль родились во втором браке отца, и их родители продолжали общаться с русскими — даже тогда, когда покинули сцену. По совету русских друзей отец Режиса, завершив артистическую карьеру, начал работать таксистом («Это отличная работа, ты можешь встать где-нибудь на стоянке, где нет особого спроса на такси, и читать книжки!»).

У нас в доме часто бывали русские друзья отца. И особенно помню одного человека, которого мы, дети, звали дядя Вова. Он был большим другом нашей семьи. Часто к нам приходил. Хотя он страдал астмой, поднимался на наш седьмой этаж по лестнице. И мы с братом от него узнали первые русские слова. Бывший моряк, он был ещё и хорошим рисовальщиком и учил нас рисовать. Очень кроткий, нежный, необыкновенной доброты. Для нас общение с ним было своего рода поэзией. Он всегда приносил какие-то русские вещи, однажды подарил икону, показывал старые фотографии, рассказывал совершенно очаровательные русские истории. И я часто думаю, что благодаря дяде Вове я стал заниматься русским. <…> …Вся атмосфера общения с ним была совсем иной, чем вокруг нас в обычной жизни. Это был вход в другой мир, во всяком случае нам, детям, так казалось. Но это ощущение сохранилось во мне. Оно ещё и упрочивалось, и развивалось. Ещё одно воспоминание. Когда мне было десять лет, отец во время каникул повёз нас на юг Франции. Он хотел найти своего друга — русского художника Грубера. Мы приехали в этот небольшой городок и тут узнали, что Грубер умер, но нам показали дом, где жили его вдова и дочь. Мы пошли туда — и попали в совершенно русскую обстановку. И сам дом с многочисленными картинами художника, и большой заросший сад — всё это было очень поэтично.

В десятилетнем возрасте, в шестом классе лицея, Гейро, вслед за старшим братом Жоэлем, начал заниматься русским языком у того же, что и брат, преподавателя — Юрия Алексеевича Мартиновского. (Жоэль впоследствии перенёс свой интерес на древнегреческий язык и стал преподавателем классических языков и переводчиком с итальянского).

Профессор славистики в Университете имени Блеза Паскаля в городе Клермон-Ферран.

Ведущий специалист по творчеству Ильи Зданевича (Ильязда). Переводчик на французский язык произведений Ильи Зданевича, Александра Введенского, Даниила Хармса, Казимира Малевича, Владимира Маяковского, Игоря Терентьева, Бориса Савинкова и ряда современных русских писателей.

Научная деятельность 
Подготовил к изданию первое в мире собрание сочинений Ильязда на русском языке.

Проследил влияние русского футуризма на французский авангард, в частности — влияние Ильи Зданевича и будетлян на леттризм (в первую очередь, на творчество Исидора Изу, использовавшего некоторые приёмы русских футуристов).

Награды и премии 
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка

Режис Гейро в литературе 

Режису Гейро посвящено стихотворение Сергея Бирюкова «Ода Режису Гейро», в котором, в частности, есть такие строки:

Библиография 

 
 Гейро Р. Ильязд в портретах и зарисовках. М., Гилея-Iliazd-Club, 2015. 188 с.

 Из архива Ильи Зданевича / Публ. Р.Гейро // Минувшее: Ист. альманах. Вып.5. М., 1991. C. 123—164.
 
 
 Зданевич И. Илиазда [: доклад] / Публ. Р. Гейро // Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева / Под ред. М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 518—540. — ISBN 5-7859-0074-2
 Гейро Р. Группировки и журналы русского авангарда в Париже (1920—1940) // Русский Париж. 1910—1960 / Гос. Русский музей и др. Альманах. Вып. 35. СПб., 2003. С. 65-70.
 Илья Зданевич (Ильязд) Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисл. и примеч. Р. Гейро. М. : Гилея, 2005,192 с.
 Илья Зданевич (Ильязд) Философия футуриста: Романы и заумные драмы / Предисл. Р. Гейро; подг. текста и комм. Р. Гейро и С. Кудрявцева, М. : Гилея, 2008,. 842 с.
 Илья Зданевич (Ильязд) Поэтические книги. 1940—1971 / Предисл. и коммент. Р. Гейро, общ. ред. С. Кудрявцева, М.: Гилея (Real Hylaea), 2014. 256 с.
 Илья Зданевич (Ильязд) Восхождение на Качкар / Предисл. и коммент. Р. Гейро, сост. и общ. ред. С. Кудрявцева, М. : Grundrisse, 2021. 208 c.
 Илья Зданевич (Ильязд) Дом на говне : доклады и выступления в Париже и Берлине 1921-1926 / Сост., подг. текстов, вступ. статьи и коммент. Р. Гнйро и С. Кудрявцева, общ. ред. С. Кудрявцева, М. : Гилея (In girum imus nocte et consumimur igni), 2021. 654 c. 

 Boris Savinkov, Souvenirs d’un terroriste éd. Champ Libre, Paris, 1982.
 Ivan Barkov, Prov Fomitch, in La Chambre rouge, n°3, 1984, p. 42-47
 Lioubov Kovalevska, L’Affaire de tous (Dossier Tchernobyl), traduit de l’ukrainien, in Iztok, n°13 (septembre 1986), p. 32-38
 Déclaration de la commission provisoire de coordination du NSZZ " Solidarnosc " à propos de la catastrophe de Tchernobyl, traduit du polonais, in Iztok, n°13 (septembre 1986) 
 Roy Medvedev, En mémoire de Vladimir Litvinov, in Iztok, n°13 (septembre 1986), p. 43-45
 Iliazd, Le Ravissement, éd. Alinéa, 1987 (rééd. trad. revue, éd. Ginkgo, 2021)
 Izvestia du Comité révolutionnaire de Kronstadt, éd. Ressouvenances, 1988
 Vladimir Maïakovski, Comment ça va ?, éd. Clémence Hiver, 1988 
 Boris Souvarine, Sur Lénine, Trostski et Staline (préface et entretien avec Michel Heller), éd. Allia, 1990 ; rééd. Allia, 2007
 Boris Souvarine, Controverse avec Soljénitsyne (préface de Michel Heller), éd. Allia, 1990
 Konstantin Vaguinov, Harpagoniade (1er chap.), in Sauf-conduit n°2, éd. L'Âge d’homme, 1990, p. 141—142
 Igor Terentiev, Un record de tendresse, suivi de Iliazd, l’Iliazde, éd. Clémence Hiver, 1990
 Iliazd, Lettres à Morgan Philips Price, éd. Clémence Hiver, 1990
 Vladimir Voïnovitch, Les Aventures du soldat Ivan Tchonkine, scénario et dialogues par l’auteur d’après son roman, en vue d’une adaptation cinématographique (non publié, film réalisé)
 Mikhaïl Iampolski, L’Intertexte contre l’intertexte (Un chien andalou de Luis Buñuel), in Études de lettres, revue de la faculté des lettres de l’université de Lausanne, n°2-1993, p. 79-110
 Mikhaïl Iampolski, L’Intertexte déconstructiviste 1 : la question de La Dentellière et L’Intertexte déconstructiviste 2 : la question des ânes pourris, in Revue belge du cinéma, n°33-34-35 Un chien andalou : lectures et relectures, 1993, p.67-70 et p.|15-118
 Elie Eganbury (Iliazd), Nathalie Gontcharova, Michel Larionov, éd. Clémence Hiver, 1995
 Kazimir Malevitch, La Paresse comme vérité effective de l’homme, éd. Allia, 1995
 Michel Larionov, Manifestes, éd. Allia, 1995
 Victor Chklovski, Le Cornet de papier, In " Anthologie du cinéma invisible ", textes réunis par C. Jacominot, éd. Jean-Michel Place/Arte éditions, 1995 (en collaboration)
 Les Formalistes russes et le cinéma, textes de V. Chklovski et B. Eikhenbaum sur le cinématographe, éd. Nathan-Université, 1996, rééd. L'âge d’homme, 2008 (en collaboration)
 Alexandre Vvedenski (poète)|Alexandre Vvedenski, Un sapin de Noël chez les Ivanov, éd. Allia, 1996, 73 p
 Gueorgui Kovalenko, La Peinture cubo-futuriste d’Alexandra Exter, In " Ligeia, dossiers sur l’art ", n°21-22-23-24, oct. 1997-juin 1998,
 Vladimir Poliakov, Le Manifeste futuriste en tant que forme artistique, In " Ligeia, dossiers sur l’art ", n°21-22-23-24, oct.1997-juin 1998, p. 134—161
 Andreï Dmitriev, Le Fantôme du théâtre, roman, éd. Fayard, 2004, 160 p. 
 Leonide Dolgopolov, La Poésie russe de la fin du XIXe siècle, in Histoire de la littérature russe, tome 3 : le temps du roman, éd. Fayard, 2005, 
 Leonide Dolgopolov, Konstantin Sloutchevski, in Histoire de la littérature russe, tome 3 : le temps du roman, éd. Fayard, 2005, 
 Lev Ozerov, Konstantin Fofanov, in Histoire de la littérature russe, tome 3: le temps du roman, éd. Fayard, 2005, 
 Olga Sedakova, La réception de Nikolaï Nékrassov, in Histoire de la littérature russe, tome 3: le temps du roman, éd. Fayard, 2005, 
 Valéri Iskhakov, Une autre vie — une autre histoire, in La Prose russe contemporaine : nouvelles choisies, éd. Fayard, 2005, 
 Alexandre Khourguine, Un truc idiot, in La Prose russe contemporaine: nouvelles choisies, éd. Fayard, 2005, 
 Sergueï Nossov, Voyage en Amérique, in La Prose russe contemporaine: nouvelles choisies, éd. Fayard, 2005, 
 Andreï Dmitriev, Retour, in Andreï Dmitriev, Au tournant du fleuve, suivi de Retour, éd. Fayard, 2006,  
 Vilen Gorski, La Laure des grottes de Kiev, in Les Sites de la mémoire russe, t. 1 : Géographie de la mémoire russe, (dir. G. Nivat), éd. Fayard, 2007, 
 Sergueï Bytchkov, Les Écoles ecclésiastiques russes, in Les Sites de la mémoire russe, t. 1 : Géographie de la mémoire russe, (dir. G. Nivat), éd. Fayard, 2007, 
 Vilen Gorski, L’Académie spirituelle de Kiev, in Les Sites de la mémoire russe, t. 1 : Géographie de la mémoire russe, (dir. G. Nivat), éd. Fayard, 2007, 
 Mark Kharitonov, Amores novi, éd. Fayard, 2007, 128 p. 
 Victor Chklovski, L’Art comme procédé, éd. Allia, 2008, 50 p. 
 Valéri Iskhakov, Le Lecteur de Tchékhov, éd. Fayard, 2008, 252 p. 
 Mark Kharitonov, Projet Solitude, éd. Fayard, 2010, 242 p. 
 Serge Férat [Serge Yastrebtzoff], Lettres à Hélène Oettingen, in Hélène d’Oettingen, Journal d’une étrangère, suivi de Serge Férat, Lettres à Hélène d'Oettingen, éd. Le Minotaure/Archives artistiques, 2016, 112 p. 
 Nikolaï Fiodorov, Philosophie de l'œuvre commune, en collaboration avec Françoise Lesourd (dir. ), Gérard Conio et Luba Jurgenson, Genève : Éditions des Syrtes, 2021,   

 
 Интервью Режиса Гейро, Телеканал Культура, 17 декабря 2015 г.

Примечания 

Слависты Франции
Русисты Франции
Исследователи русского авангарда
Илья Зданевич
Переводчики на французский язык
Переводчики с русского языка
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка